Molnár Gyula (1857–1932) író, ügyvéd, szerkesztő
 Molnár Gyula (1877–1934) színész, színigazgató
 Molnár Gyula (1882–1962) katonatiszt, tanár, jogász, festő- és szobrászművész
 Molnár Gyula (1910-2008) jogász, író, mariológus
 Molnár Gyula (1914–1989) esztergomi evangélikus lelkész
 Molnár Gyula (1944) zenész (Molnár Dixieland Band), ornitológus, fotográfus
 Molnár Gyula (1946) tervezőgrafikus
 Molnár Gyula (1947) birkózó, sportvezető
 Molnár Gyula (1952) síugró
 Molnár Gyula (1953) kézilabdázó, edző
 Molnár Gyula (1961) politikus (MSZP), országgyűlési képviselő, polgármester
 Molnár Gyula pilóta

Jegyzetek